Монасты́рская улица — название улиц в различных городах, производное от слова «монастырь».

Россия 
 Монастырская улица — улица в Перми.
 Монастырская улица — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).
 Монастырская улица — прежнее (до 6 октября 1927 года) название улицы Крылова в Томске.

Украина 
 Монастырская улица — улица в Мелитополе.